Zkratka ROC má více významů:
 Tchaj-wan (Republic of China)
 relabující/refrakterní karcinom vaječníků (relapsed ovarian cancer)
 PSROC – platina-senzitivní relabující ovariální karcinom
 ruský olympijský výbor (Russian Olympic Comittee) zkratka, pod níž vystupují ruští sportovci na ZOH v Pekingu 2022
 Konžská republika (Republic of the Congo)

Související 
 ROC křivka

Další významy 
 anglicky pták Noh (mytický pták)

Podobné výrazy 
 roč. – ročník
 Roch